Stanisław Władysław Kłosowicz vel Stanisław Bęben (ur. 1892) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i Srebrnym Medalem Waleczności 2 kl.
 Stanisław Kłosowicz (1906–1955) – kolarz, olimpijczyk z Amsterdamu 1928

Przypisy